Solberga församling kan syfta på:

Solberga församling, Bohuslän – en församling i Göteborgs stift
Solberga församling, Skåne – en f.d. församling i Lunds stift
Solberga församling, Skara stift – en f.d. församling i Skara stift
Norra Solberga församling – en f.d. församling i Linköpings stift. Hette före 1 januari 1886 Solberga församling.
Södra Solberga församling – en f.d. församling i Växjö stift. Hette före 1 januari 1886 Solberga församling.